Переулок Осипенко — переулок в городе Владикавказ, Северная Осетия, Россия. Находится в Иристонском муниципальном округе между улицами Ватутина и Щербакова. Начинается от улицы Ватутина.

Переулок назван в честь советской военной лётчицы Полины Осипенко (1907—1939).

Переулок образовался во второй половине XIX века. Впервые отмечен на «Плане города Орджоникидзе 1937 года» как 3-й Кузнечный переулок. В 1943 году упоминается как переулок Осипенко.

Примечания

Источник 
 Владикавказ. Карта города, 2011.
 Кадыков А. Н. Улицы, переулки, площади и проспекты г. Владикавказа: справочник. — Владикавказ: Респект, 2010. — С. 278—279. — С. 512 — ISBN 978-5-905066-01-6
 Торчинов В. А., Владикавказ., Краткий историко-краеведческий справочник, Владикавказ, Северо-Осетинский научный центр, 1999, стр. 96, ISBN 5-93000-005-0

О